Alexei Alexandrovitch Petrov (; 8 de setembro de 1974, Volgogrado) é um atleta russo, campeão mundial e olímpico em halterofilismo.

Alexei Petrov definiu cinco recordes mundiais na categoria até 91 kg — dois no arranque, dois no arremesso e um no total combinado. Seus recordes foram:

 227,5 kg no arremesso, Sokolov, 7 de maio de 1994
 412,5 kg no total, Sokolov, 7 de maio de 1994
 186,0 kg no arranque, Istambul, 24 de novembro de 1994
 228,0 kg no arremesso, Istambul, 24 de novembro de 1994
 187,5 kg no arranque, Atlanta, 27 de julho de 1996

 

Halterofilistas da Rússia
Campeões olímpicos da Rússia
Naturais de Volgogrado